Page megye (Iowa)
Page megye (Virginia)